Leider steht für:

 Leider, ein Stadtteil von Aschaffenburg

Leider ist der Familienname folgender Personen:
 Frida Leider (1888–1975), deutsche Opernsängerin
 Jacques P. Leider (1962), Historiker

Siehe auch:
 Leyder